Вукотић се може односити на:
 Душан Вукотић, српски филмски редитељ, сценариста, аниматор и професор
 Јанко Вукотић, озрнићки сердар, дивизијар, председник владе, војни министар и начелник штаба Врховне команде Краљевине Црне Горе
 Василија Вукотић, кћи сердр Јанка Вукотића, учесница Балканских и Првог светског рата, једина жена учесница у Мојковачкој бици
 Милена Петровић Његош, кнегиња и краљица Црне Горе
 Момчило Вукотић, југословенски-српски фудбалер и фудбалски тренер
 Вукотићи са Чева
 Вукотићи